Місячний сарос 103 — серія місячних затемнень, в якій місяць перебував у вузлі, що заходить. Вона почалась 3 вересня 472 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершилася 10 лютого 1933, коли місяць востаннє торкнувся її північного краю. Серія містила 82 затемнення, які відбувались через кожні 18 років 11 днів, і тривала 1460 років.

Серія містила 29 повних затемнень від 3 липня 977 до 3 травня 1482, 7 часткових перед повними від 19 квітня 851 до 23 червня 959 і 7 часткових після повних від 13 травня 1500 до 27 липня 1608.

Найдовшим у серії повним затемненням було 36-е, яке відбулось 17 вересня 1103 і тривало 98,9 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 103 

Місячні сароси